Municipio de Tennessee puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tennessee (condado de Grant, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Tennessee (condado de McDonough, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McDonough.